Lars-Erik Larsson (1908–1986) svéd zeneszerző, karmester
 Lars-Erik Larsson (1937) svéd kormányos evezős, olimpikon
 Lars-Erik Larsson (1944) világbajnoki bronzérmes svéd párbajtőrvívó, olimpikon